Doomsday, che in lingua inglese è traducibile giorno del giudizio universale, è un termine che può riferirsi a:

Escatologia
Fine del mondo
Armageddon (o Apocalisse)
Giudizio universale

Film
Nido d'amore (Doomsday) – film del 1928
Superman: Doomsday - Il giorno del giudizio (Superman: Doomsday) – film d'animazione direct-to-video del 2007
Doomsday - Il giorno del giudizio (Doomsday) – film del 2008 di Neil Marshall

Fumetti 
Doomsday – personaggio dei fumetti DC Comics

Giochi 

 Doomsday Warrior – videogioco picchiaduro del 1992

Matematica
Un numero da 1 a 6 usato nell'Algoritmo Doomsday per calcolare il giorno della settimana di una data

Musica
Doomsday – gruppo musicale italiano
Doomsday – singolo degli Atreyu